Adelshofen peut désigner :
 Adelshofen, commune allemande de Moyenne-Franconie ;
 Adelshofen, commune allemande de Haute-Bavière.